Дубравный — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Кудепстинского сельского округа.

География 
Село находится в западной части края вблизи истока р. Змейка. Рельеф местности в основном холмистый с ярко выраженными колебаниями относительных высот.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Дубравный вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 % от 306 жителей.

Инфраструктура 
Фельдшерско-акушерский пункт, который также относится к селу Каштаны.

Развит туризм.

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусного маршрута 129 (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Адлерского района городского округа Сочи